Nadig ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nadig (1877–1960), Schweizer Politiker (FDP), Unternehmer, Naturforscher und Naturschützer
 Adolf Nadig (Entomologe) (1910–2003), Schweizer Entomologe
 Eva Nadig (1871–1961), Schweizer Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Friederike Nadig (1897–1970), deutsche Politikerin (SPD) und eine der vier „Mütter des Grundgesetzes“
 Kruttika Nadig (* 1988), indische Schachspielerin
 Marie-Theres Nadig (* 1954), Schweizer Skirennläuferin
 Maya Nadig (* 1946), Schweizer Kulturanthropologin und Ethnopsychoanalytikerin
 

Nadig ist Teil folgender Firmierungen:
 Henry Nadig & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller